Patricia Pereyra puede referirse a:

Patricia Pereyra, cantante dominicana de blues y jazz.
Patricia Pereyra, actriz peruana.